Растичево може да се односи на:

 Растичево (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Растичево (Грачац), насеље у општини Грачац, Лика, Република Хрватска
 Растичево (Купрес, Кантон 10), насеље у општини Купрес (Кантон 10), Федерација БиХ, БиХ
 Растичево (Купрес, Република Српска), насеље у општини Купрес (Република Српска), РС, БиХ